On My Mind – singolo di Cody Simpson del 2011
 On My Mind – singolo di Ellie Goulding del 2015